Andy Powell (ur. 1950) – angielski gitarzysta
 Andy Powell (ur. 1981) – walijski rugbysta